Chunnelodon — рід вимерлих ссавців ранньої крейди Південної Англії. Типовим і єдиним видом є Chunnelodon alopekodes, представлений двома нижніми корінними зубами з місцевості Sunnydown Farm у формації Lulworth у Дорсеті. Таксон був описаний Полом Енсомом і Деніз Сігоньо-Расселл у 1998 році, які дали назву виду з перекладу давньогрецького вислову «хитрий, як лисиця»; родова назва на честь євротунеля. Chunnelodon діагностується за кількома ознаками анатомії зубів, включаючи злегка асиметричні, але вирівняні корені, гострі горбки, високий протоконід і метаконід, маленький параконід і зменшений талонід. Хоча його відносили лише до невизначеного Cladotheria, Chunnelodon, ймовірно, був тісно пов’язаний з Dryolestoidea, хоча й поза кладою:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду